Jewgeni Tschernow () ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Alexandrowitsch Tschernow (* 1992), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Dmitrijewitsch Tschernow (1930–2016), russischer Vizeadmiral